Tianyuan (天元) est le nom chinois du point central au jeu de go (tengen en japonais) ;
 Le Tianyuan est aussi un tournoi de go en Chine, l'équivalent du Tengen organisé par la Nihon Ki-in au Japon et du Chunwon organisé par la Hanguk Kiwon en Corée ;
 Le district de Tianyuan (天元) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.
 La grotte de Tianyuan (田园洞), est une grotte près de Pékin où l'Homme de Tianyuan, l'un des premiers humains modernes, a été trouvé
 Tianyuan est un astérisme de l'astronomie chinoise.

Références 

Homonymie de toponyme